Cette liste énumère les congénères du polychlorobiphényle (PCB).

Références 

 U.S. Environmental Protection Agency: PCB Congeners

Composé organochloré
Liste en rapport avec la chimie